Лос Аламиљос има више значења:

 Лос Аламиљос (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аламиљос (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аламиљос (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аламиљос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Аламиљос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Аламиљос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Аламиљос (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику